Якоб Фридрих Феддерсен (; 31 июля 1736, Шлезвиг, Шлезвиг-Гольштейн — 31 декабря 1788, Альтона) — датско-немецкий протестантский священник, .

Биография 
Родился в купеческой семье. С 1755 по 1758 год изучал теологию в Йенском университете. После завершения учёбы вернулся в Шлезвиг и два года работал частным репетитором. 

В 1760 году герцог Фридрих Кристиан I назначил его своим кабинет-секретарём и придворным капелланом. В 1763 году князь Ангальт-Бернбурга Фридрих Альбрехт назначил Феддерсена придворным капелланом своей жены Луизы Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-Плёнской, дочери герцога Фридриха Карла.

Служил пастором в Балленштедте, Бернбурге и Харцгероде в Саксонии.Проповедовал в Магдебурге и Брауншвейгскос соборе.

Кроме сборников проповедей, опубликовал ряд книг религиозного содержания, в том числе для детей. Некоторые его книги вышли в России.

Избранные публикации 
 Der Lebenswandel Jesu Christi ist das beste Muster der Sittenlehre. Flensburg 1762.
 Trauerrede über Louise Sophie, Herzogin zu Schleswig-Holstein & Augustenburg den 31. October 1765. Flensburg, 1765.
 Vermischte Betrachtungen über die Würden und Glückseeligkeiten des Christen. Flensburg, 1766.
 Lieder und Gesänge zum Gebrauch für die Leidende und Sterbende. Leipzig 1772.
 Gesellschaftliche Bemühungen, der Welt die christliche Religion anzupreisen. Göttingen Gotha Dieterich 1772—1773.
 Das Leben Jesu für Kinder. Halle 1775. Digitalisat
 Das Leben Jesu für Kinder eine Fortsetzung der Gebete und Lieder für Kinder. Halle an der Saale, Hemmerde 1775.
 Unterhaltungen mit Gott bey besonderen Fällen und Zeiten. Trampe Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 1777.
 Das Leben Jesu für Kinder. Hemmerde Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt 1778.
 Betrachtungen und Gebete, über das wahre Christenthum Darinn des sel. Joh. Arnds Bücher vom wahren Christenthum, zum Grunde gelegt, geändert, neu umgearbeitet, und mit Zusätzen vermehrt sind. Frankfurt, Brönner 1778.
 Lehrreiche Erzählungen aus der biblischen Geschichte für Kinder. Frankfurt & Leipzig 1778.
 Sittensprüche des Buchs Jesus Sirach: für Kinder und junge Leute aus allen Ständen. Nürnberg: Weigel u. Schneider, 1780.

Примечания

Ссылки 
 Feddersen, Jakob Friedrich
Духовные писатели
Детские писатели Германии
Выпускники Йенского университета
Капелланы
Пасторы Германии
Проповедники Германии
Христианские проповедники